14-ото Световно първенство по футбол е проведено от 8 юни до 8 юли 1990 г. в Италия. Домакинът на световното първенство е избран на 19 май 1984 г. между кандидатите СССР и Италия. Световен шампион става ФРГ (за трети път), чийто национален отбор побеждава на финала отбора на Аржентина с 1:0.

България в квалификациите

Група 1 

 19 октомври 1988 г., Гърция – Дания 1:1
 19 октомври 1988 г., България – Румъния 1:3
 2 ноември 1988 г., Румъния – Гърция 3:0
 2 ноември 1988 г., Дания – България 1:1
 26 април 1989 г., Гърция – Румъния 0:0
 26 април 1989 г., България – Дания 0:2
 17 май 1989 г., Румъния – България 1:0
 17 май 1989 г., Дания – Гърция 7:1
 11 октомври 1989 г., България – Гърция 4:0
 11 октомври 1989 г., Дания – Румъния 3:0
 15 ноември 1989 г., Гърция – България 1:0
 15 ноември 1989 г., Румъния – Дания 3:1

Участници

Европа 
Квота за участие с 14 отбора, от които 13 са селекционирани по време на квалификациите между 32 участници + Италия като домакин

Южна Америка 
Квота за участие 3,5 места, от които едно място се заема автоматично от световния шампион към него момент – Аржентина, а за борбата за останалите 2,5 места се води между 9 национални отбора. Извоювалият квотата за 0,5 място се явява на допълнителна квалификация със спечелилия квота за 0,5 место от Океания.
  Колумбия – на първо място във втора квалификационна група, печели 0,5 места, явява се на допълнителна квалификация с Израел, при която печели

Северна Америка, Централна Америка и Карибски острови 
Квота за участие 2 места, за които в квалификациите се състезават 8 отбора

Африка 
Квота за участие 2 места, за които в квалификациите се състезават 26 отбора.

Азия 
Квота за участие 2 места, за които в квалификациите се състезават 26 отбора.

Океания 
Квота за участие 0,5 места, за които в квалификациите се състезават 5 отбора, в т.ч. Израел и Тайван (поради политически обстоятелства)
 Израел – на първо място в групата, след което се явява на допълнителна квалификация с Колумбия, която губи и от този континент няма държава, която да участва

Стадиони

Групова фаза

Група А

Група В

Група С

Група D

Група Е

Група F

Класиране на отборите на 3-то място в групите

Директни елиминации

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Голмайстори

Награди

Шампионска тройка на първенството

Индивидуални и колективни отличия

Идеалният символичен отбор на първенството 

Световни първенства по футбол
Турнири по футбол в Италия
1990 година в Европа